Vermispora är ett släkte av svampar. Vermispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Vermispora